Torckler ist der Familienname von:
 Michael Torckler (1987), neuseeländischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Torckler Rocks, Klippenfelsen vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Mount Torckler, Berg im Enderbyland, Antarktika